Le Final Four 2012 de la première ligue mondiale de volley-ball, qui regroupe les quatre meilleures nations du monde à l'issue de la saison régulière, aura lieu en Amérique dans une ville non déterminée.

Le choix de la ville hôte aura lieu le 12 mars 2011 à Marseille (FRA)

Villes candidates 

  São Paulo
  Buenos Aires
  Mexico
  Montréal

Élection 

C'est la ville brésilienne de Sao Paulo qui organisera le Final Four 2012.

Villes Requérantes

Amérique du Sud 
(2 villes seront choisies comme candidates)

  Caracas
  La Paz

Note Technique sur (Transports, Qualité du ou des Terrains, Capacité d'accueil, sécurité, appréciation), quatre, trois, deux ou un point par catégories

Amérique centrale 
(1 ville sera choisie comme candidate)

  La Havane
  Kingston/Montego Bay

Amérique du Nord 
(1 ville sera choisie comme candidate)

  Los Angeles 
  Toronto

Villes non choisies 

  Medellín (rejetée à cause de la corruption par la fédération internationale)
  La Plata, Santa Fé
  Salvador de Bahia, Rio de Janeiro/Copacabana, Brasilia, Cruzeiro, Belo Horizonte
  Cuzco, Huancayo
  Vancouver
  Québec
  Rosario, Cordoba, Mendoza
  Guadalajara
  Santa Clara
  Phoenix, New Orléans, Washington, San Francisco, Baton Rouge, Chicago, New York

Villes ayant renoncé 

  Saint-Domingue (A obtenu l'organisation du Trophée des Amériques 2015, l’édition 2013 ayant lieu à Cuba)
  Lima
  Las Vegas
  Recife, Palmeiras, Maceió
  Ottawa, Calgary
  San Diego

Procédure 

 Du 6 mars au 30 juin : Élaboration des Candidatures
 Du  juillet au 31 aout : Examens & désignation de la ville candidate au niveau National
  septembre 2010 : Dépôt des candidatures (1 par pays ou 2 sous la même enseigne) & annonce officielle des "Villes requérantes" a Zagreb (CRO)
 29 décembre 2010 : Annonces des candidatures retenues à Milan (ITA)
 Du  janvier au 11 mars 2011 : Examens des projets des villes candidates
 12 mars 2011 : Désignation par vote du Conseil de la ville hôte du Final Four 2012 à Marseille (FRA)

2012
Volley-ball en 2012